Feldbahnübung steht für folgende militärische Manöver, bei denen eine Heeresfeldbahn verlegt und betrieben wurde:

 Feldbahnübung Uelzen–Celle, Manöver im Jahr 1892
 Feldbahnübung 1895, Heeresfeldbahn von Jänickendorf nach Loburg
 Heeresfeldbahnübung 1909, Heeresfeldbahn von Schänitz nach Seeligstadt
 Feldbahnübung Pritzwalk–Parchim–Sternberg, Manöver im Jahr 1912